Серге́й Лю́лин:
 Люлин, Сергей Владимирович (род. 1971) — российский учёный в области физхимии полимеров, член-корреспондент РАН, замминистра науки и высшего образования России.
 Люлин, Сергей Михайлович (1915—1944) — Герой Советского Союза.